Купата на УЕФА 1977/78 е 7-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Срещата завършва 0:0, но УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Шалке 04, след като Фиорентина използват неправомерен играч.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1977/78
 Купа на носителите на купи 1977/78

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1977/78

Лига Европа